Чесим може да се односи на:

 Чесим (Невесиње), насељено мјесто у општини Невесиње, Република Српска, БиХ;
 Чесим (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ.